Ulrich Baumann (* 18. Mai 1851; † 27. Dezember 1904; heimatberechtigt in Egnach) war ein Schweizer Politiker, Jurist und Gastwirt in Egnach. Im Jahre 1889 gewann er überraschend die Ständeratswahlen im Thurgau für die Demokratischen Linken.

Literatur 
 Werner Baumann: Ein Mann des Volkes. Aufstieg und Fall des Thurgauer Politikers Ulrich Baumann (1851–1904). Broschur. 2018, 136 Seiten, 27 Abbildungen s/w, ISBN 978-3-0340-1462-5 (Beschreibung beim Chronos Verlag).

Weblinks 
 Rolf App: Der sensationelle Sieger der Thurgauer Ständeratswahl, der kurze Zeit später in der Psychiatrie landete. In: St. Galler Tagblatt. 12. September 2018

Einzelnachweise 

Ständerat (Thurgau)
Schweizer
Geboren 1851
Gestorben 1904
Mann